

Patronyme

Gaston Arman de Caillavet (1869-1915) auteur dramatique français, fils de Léontine Lippmann et de Albert Arman de Caillavet. Époux de Jeanne Pouquet et père de Simone de Caillavet.
Simone de Caillavet (1894-1968), femme de lettres, mannequin, épouse d'André Maurois.